Elternschule steht für: 
 eine Familienbildungsstätte
 Elternschule (Film), einen Film